een veldslag tussen de Ostrogoten en Odoaker in 489, zie Slag aan de Isonzo (489)
 een van een serie gevechten tussen Italië en Oostenrijk in de Eerste Wereldoorlog, zie Isonzofront